The Rock kan avse:

 ett smeknamn för Alcatraz
 The Rock (film) – en amerikansk film från 1996
 The Rock – artistnamn för Dwayne Johnson, amerikansk fribrottare och skådespelare.
 The Rock Railway Station – en järnvägsstation i New South Wales i Australien.

Geografi

Gibraltar 
 Gibraltarklippan

USA 

 The Rock, Georgia, ort, 
 The Rock (udde i USA, Virginia), Louisa County, 
 The Rock (ö i USA, Minnesota), Lake County, <
 The Rock (ö i USA, New York), St. Lawrence County, 
 The Rock (berg i USA, Montana), Chouteau County, 
 The Rock (berg i USA, Oregon), Deschutes County,